Litselbo kan syfta på:

 Litselbo, Hedesunda, by i Hedesunda socken i Gästrikland
 Litselbo, Nora, by i Nora socken i Uppland